Кілер (фільм, 1994), виробництва Канади, оригінальна назва «Killer».
 Кілер (фільм, 1997) — кінокомедія польського режисера Юліуша Махульського
 Кілер (фільм, 1998), виробництва Росії, оригінальна назва «Киллер».
 Кілер (фільм, 2008), виробництва США, оригінальна назва «Killshot».
 Кілер — документальний фільм Джанфранко Россі про наркобаронів Мексики (2011)

Див. також 
 Кілер 2
 Кілери (фільм, 2010)
 Леон-кілер